Viadrina steht für:

 Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Stiftungsuniversität (ab 1991)
 Brandenburgische Universität Frankfurt in Frankfurt (Oder), erste Brandenburgische Landesuniversität (1506–1811)
 Viadrina, Studentenverbindung (ab 1886), siehe Jüdische Studentenverbindung #Deutsch-jüdische Verbindungen

Siehe auch:
 Viadrina-Preis (deutsch-polnische Verständigung)
 Euroregion Pro Europa Viadrina (in Polen und Deutschland) 
 Viadrus (angenommener Flussgott der Oder)